Zittel steht für:

 Zittel, einen Wohnplatz der Gemeinde Sprakensehl in Niedersachsen
 ein abgebaggerter Ort in der Gemeinde Bogatynia, Polen, siehe Pasternik
 Zittel-Kliffs, Kliffs im Coatsland, Antarktika

Zittel ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Zittel (* 1965), amerikanische Künstlerin
 Bernhard Zittel (1912–1983), deutscher Archivar, Generaldirektor der Staatlichen Archive Bayerns
 Günter Zittel (* 1952), deutscher Fußballtrainer
 Karl Zittel (auch Carl Zittel; 1802–1871), deutscher Theologe und Politiker
 Karl Alfred von Zittel (1839–1904), deutscher Geologe und Paläontologe, Sohn von Karl Zittel
 Michael Zittel (* 1951), deutscher Schauspieler